

Sigle
 Modern Language Association – associazione linguistica statunitense

Codici 
 MLA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Malta, La Valletta, Malta

Musica 
 M.L.A. – gruppo musicale dance italiano